Le Championnat du monde d'échecs 2004 peut désigner
 le Championnat du monde d'échecs 2004 « classique » qui opposa Vladimir Kramnik et Peter Leko ;
 le Championnat du monde de la Fédération internationale des échecs 2004 qui fut disputé à Tripoli et dont la finale opposa Rustam Qosimjonov et Michael Adams.